Благодарность президента Вьетнама () — военная награда, которая вручалась правительством Южного Вьетнама всем членам Консультативной группы по оказанию военной помощи в Индокитае и другим подразделениям, которые в течение августа и сентября 1954 года принимали участие в оказании гуманитарной помощи. На планке изображены три вертикальные красные полосы на золотом желтом фоне в золотой раме. Награда сейчас считается недействительной, так как Южный Вьетнам с 1976 года не существует.

Размер планки — ширина 9.5 мм, длина 35 мм.

Примечания 

Награды Южного Вьетнама
Военные награды США